Falling on deaf ears is het eerste album van This Beautiful Mess. Het album verscheen in juni 2001.

Lijst van nummers 
 black is the new red (04:35)
 overexposed (04:06)
 cacophonic (04:31)
 fly anna fly (04:04)
 clean (03:24)
 soundtrack of my life (06:52)
 sola gratia (03:42)
 kill (04:40)
 21st advent hymn (03:47)
 here i stand (02:57)
 last days' embrace (03:58)

Muziekalbum uit 2001